EMAS o Emas può riferirsi a:

Toponimi
 Emas National Park – area naturale protetta situata nello Stato brasiliano del Goiás
 Emas – comune del Brasile nello Stato del Paraíba

Altro
 E.M.A.S. – album di Siti Nurhaliza
 EMAS (azienda) – società petrolifera
 Emas (televisione) – televisione della Malesia
 Emas bond – Bond della Malesia
 Caloptilia emas– famiglia delle Gracillariidae
 East Midlands Ambulance Service – in Inghilterra
 Eco-Management and Audit Scheme – strumento normativo di applicazione volontaria per la valutazione delle prestazioni ambientali
 Edinburgh Multiple Access System – sistema operativo
 EMAS Canada – ente canadese
 Engineered materials arrestor system – sistema di arresto
 European Menopause and Andropause Society – ente sanitario europeo
 Expressway Monitoring and Advisory System – in Singapore
 Proton EMAS – automobili concept